Niełazy (Dasyurini) – plemię ssaków z podrodziny niełazów (Dasyurinae) w rodzinie niełazowatych (Dasyuridae).

Występowanie 
Plemię obejmuje gatunki występujące w Australii, Indonezji i na Nowej Gwinei.

Podział systematyczny 
Do plemienia należą następujące występujące współcześnie rodzaje:
 Dasycercus  – mulgara
 Dasyuroides  – kowari – jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem jest Dasyuroides byrnei  – kowari pustynny
 Dasykaluta  – kaluta – jedynym przedstawicielem jest Dasykaluta rosamondae  – kaluta ruda
 Parantechinus  – sorkołaz – jedynym przedstawicielem jest Parantechinus apicalis  – sorkołaz okularowy
 Myoictis  – szczurołaz
 Pseudantechinus  – niełazik
 Neophascogale  – górołaz – jedynym przedstawicielem jest Neophascogale lorentzi  – górołaz szponiasty
 Phascolosorex  – ryjkołaz
 Dasyurus  – niełaz
 Sarcophilus  – diabeł – jedynym żyjącym przedstawicielem jest Sarcophilus harrisii  – diabeł tasmański

Opisano również rodzaj wymarły:
 Archerium

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Niełazowate